Степан Антонович Соболев (май 1891—1938) — советский партийный и хозяйственный деятель, председатель Олонецкого губернского исполнительного комитета.

Биография 
Родился в многодетной крестьянской семье. Русский. Окончил двухклассное училище.

Участвовал в Первой мировой войне. В июне 1917 года избран председателем ротного комитета 268-го полка (Западный фронт). Член РКП(б) с августа 1917 года. С начала ноября 1917 года по февраль 1918 года член армейского комитета 3-й армии. В марте 1918 года направлен в Петрозаводск. Был избран в Пудожский уездный исполнительный комитет.

В октябре 1918 году от РКП(б) избран в члены Олонецкого губисполкома.

С 1919 года — председатель Олонецкого губсовнархоза. Делегат VII-го Всероссийского съезда Советов.

Во время военных операций по отражению белофиннов на Карельском фронте в 1919—1920 годах был членом губернского революционного комитета, состоял в боевых коммунистических отрядах.

С 1920 года — председатель Олонецкого губернского лесного комитета.

С 10 мая 1921 года по сентябрь 1922 года — председатель исполнительного комитета Олонецкого губернского совета и Экономического Совета (ЭКОСО).

Делегат IX Всероссийского съезда советов (1921 г.), член ВЦИК.

В связи с упразднением Олонецкой губернии и арестом некоторых членов Олонецкого губисполкома за несогласие с позицией центральной власти по вопросу упразднения губернии в 1922 году был переведён в Петроград на должность заместителя председателя треста «Севзаплес» Карельской трудовой коммуны.

В 1925—1929 годах — заместитель председателя, председатель правления треста «Кареллес» (Петрозаводск). Окончил 2 курса Всесоюзной промышленной академии (Ленинградский филиал).

Член ЦИК Автономной Карельской ССР VIII созыва (1929 г.)

В 1930—1937 годах — работал начальником Севлеспрома, уполномоченным Наркомлеса по Северному краю, управляющим трестами «Севлес» и «Северолес» (Архангельск).

В 1938 году был репрессирован и расстрелян в Архангельске по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР по статьям 58-8, 58-6, 58-9, 58-11 УК РСФСР.

Реабилитирован в 1956 году.

Семья 
Жена, дочь.

Примечания

Ссылки 
 Соболев Степан Антонович
 Автобиография Степана Антоновича Соболева. 17 марта 1937 г.

Родившиеся в Пудожском районе
Большевики
Делегаты VII Всероссийского съезда Советов
Члены ВЦИК
Выпускники Всесоюзной промышленной академии
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Председатели исполкома Олонецкого губернского совета
Члены ЦИК Автономной Карельской ССР
Персоналии:Архангельск